Натуральне число 328
 328 рік до нашої ери
 328 рік нашої ери